In 1976 werd de twintigste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De officiële naam in die tijd was Copa Brasil. De competitie werd gespeeld van 29 augustus tot 12 december. Internacional werd landskampioen.

Format
Er namen 54 teams deel aan het kampioenschap. In de eerste fase werden de clubs verdeeld over zes groepen van negen teams. De top vier kwalificeerde zich voor de tweede fase en werden verdeeld over de groepen G tot J, daarvan stootte de top drie nog door naar de derde fase. De andere clubs uit de eerste fase werden in de tweede fase nog verdeeld over de groepen K tot P, hiervan stootte enkel de winnaar door naar de derde fase. Indien een club met meer dan twee goals verschil won kreeg het drie punten, anders twee. 

In de derde fase werden de achttien clubs verdeeld over twee groepen van negen. De top twee kwalificeerde zich voor de knock-outfase, die de uiteindelijke kampioen bepaalde.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Tweede fase

Groep G

Groep H

Groep I

Groep J

Groep K

Groep L

Groep M

Groep N

Groep O

Groep P

Derde fase

Groep Q

Groep R

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série A
Série A